Prins Hendrikkade (Amsterdam)
 Prins Hendriklaan (Baarn)
 Prins Hendriklaan (Bilthoven)
 Prins Hendriklaan (Blaricum)
 Prins Hendriklaan (Hoofddorp)
 Prins Hendriklaan (Overveen)
 Prins Hendriklaan (Soest)
 Prins Hendriklaan (Utrecht)
 Prins Hendriklaan (Zeist)
 Prins Hendrikstraat (Alkmaar)
 Prins Hendrikstraat (Alphen aan den Rijn)
 Prins Hendrikstraat (Arkel)
 Prins Hendrikstraat (Arnhem)
 Prins Hendrikstraat (Breda)
 Prins Hendrikstraat (Castricum)
 Prins Hendrikstraat (Dalfsen)
 Prins Hendrikstraat (Den Haag)
 Prins Hendrikstraat (Druten)
 Prins Hendrikstraat (Egmond aan Zee)
 Prins Hendrikstraat (Eindhoven)
 Prins Hendrikstraat (Genemuiden)
 Prins Hendrikstraat (Gennep)
 Prins Hendrikstraat (Gorinchem)
 Prins Hendrikstraat (Gouda)
 Prins Hendrikstraat (’s-Gravenzande)
 Prins Hendrikstraat (Haarlem)
 Prins Hendrikstraat (Hendrik-Ido-Ambacht)
 Prins Hendrikstraat (Hillegom)
 Prins Hendrikstraat (IJmuiden)
 Prins Hendrikstraat (Leeuwarden)
 Prins Hendrikstraat (Lisse)
 Prins Hendrikstraat (Meppel)
 Prins Hendrikstraat (Nijmegen)
 Prins Hendrikstraat (Oldenzaal)
 Prins Hendrikstraat (Zaandam)
 Prins Hendrikstraat (Zwolle)
 Prins Hendrikweg (Putten)
 Prins Hendrikstraat (Paramaribo), Suriname

Zie ook
 Prins Hendrik
 Prins Hendrikbrug